Die Mubadala Silicon Valley Classic 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in San José, Kalifornien. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 29. Juli bis 4. August 2019 statt. Zudem war es das erste Damenturnier der diesjährigen US Open Series.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mubadala Silicon Valley Classic 2019 fand vom 27. bis 28. Juli 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in San José (Kalifornien)